Lyu ist der Name folgender Personen:

 Lyu Yang (* 1993), chinesische Ruderin
 Lyu Yixin (* 2000), chinesischer Skispringer

Siehe auch:

 Liu